Gulag – ramo della polizia politica dell'URSS che costituì il sistema penale dei campi di lavoro forzato
 Arcipelago Gulag – saggio di Aleksandr Solženicyn
 Gulag: storia dei campi di concentramento sovietici – saggio di Anne Applebaum
 Gulag 77 – film del 1985 diretto da Roger Young